Il masiakasauro (Masiakasaurus knopfleri) è un dinosauro teropode del Cretaceo, rinvenuto in Madagascar. Presentava una struttura snella, con gambe e braccia lunghe e artigliate, collo leggermente allungato, coda esile e corpo leggero. Era lungo 2 m e presentava una testa allungata con una bocca munita di denti affilati. La mandibola di questo dinosauro è unica nel suo genere: nella parte più terminale si incurva bruscamente, quasi ad angolo retto ed è munita di lunghi denti affilati. Quale sia la funzione di questa struttura è veramente difficile dirlo: forse setacciava fango e acque basse nell'attesa di afferrare qualche preda in difficoltà, più o meno come fanno fenicotteri e altri uccelli moderni.

Il nome della serie tipo prende il nome da Mark Knopfler, ex-chitarrista dei Dire Straits e solista di successo. La musica dell'artista ha ispirato il gruppo della spedizione, che ha deciso di dedicargli il dinosauro.

Classificazione

Nella sua prima descrizione del 2001, Masiakasaurus fu classificato come abelisauroide basale per confronto con Laevisuchus e Noasaurus, due generi poco conosciuti definiti rispettivamente nel 1933 e nel 1980. Nell'anno seguente, Carrano et al. (2002) posizionarono il Masiakasaurus  nella famiglia dei Noasauridae assieme al Laevisuchus e al Noasaurus. Essi condussero un'analisi filogenetica degli abelisauridi utilizzando le caratteristiche del Masiakasaurus.

Sulla base dei loro studi si è ricavato il seguente cladogramma:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Noasauridi